Gesaia är ett släkte av ringmaskar. Gesaia ingår i familjen Sabellariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Gesaia